Еловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России: Еловский сельсовет — в Балахтинском районе Красноярского края.
 Еловский сельсовет — в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Еловский сельсовет — в Емельяновском районе Красноярского края.